Малое Крутое — название населённых пунктов в России:

 Малое Крутое — деревня в Лебедянском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Малое Крутое — деревня в городском округе Шаховская Московской области.